Khindristan kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Almalı, ort, Chodzjaly, 
 Xındırıstan, ort, Aghdam, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar